Pasca steht für:

 Pasca (Ort), eine Stadt in Kolumbien (siehe auch die Liste der Municipios im Departamento de Cundinamarca)
 nach dem Ort sind benannt das Goldfloß von Pasca und die Clásica Alcaldía de Pasca, ein kolumbianisches Radsportevent

 Pasca (Getränk), ein Essig-Wasser-Gemisch, beliebtes Getränk im Römischen Reich
 Daniele Finzi Pasca, Schweizer Zirkus- und Theaterkünstler
 Simone de Nigro Pasca, einer der Aliase von Simone Pasqua

Pască steht für:
 Paska (Lebensmittel), osteuropäisches Osterbrot (rumänische Bezeichnung)

Siehe auch:

 Pașca
 Paska
 Pascha